Ста́рая тюрьма́ может означать:

 Старая тюрьма (Вроцлав)
 Старая тюрьма (Умео)